Евгений Мурзин:
 Мурзин, Евгений Александрович (1914—1970) — советский инженер, конструктор.
 Мурзин, Евгений Викторович (род. 1965) — советский и украинский баскетболист, баскетбольный тренер.
 Мурзин, Евгений Калистратович (1901—1946) — советский военный деятель, полковник.